Ždánice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Ždánice (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Ždánice (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Ždánice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar